Whately är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Kevin Whately (född 1951), brittisk skådespelare
 Richard Whately (1787–1863), brittisk teolog, logiker och nationalekonom
 Thomas Whately (död 1772), brittisk politiker